Дир Парк има више значења:
 Дир Парк (Њујорк)
 Дир Парк (Алабама)
 Дир Парк (Калифорнија)
 Дир Парк (Вашингтон)
 Дир Парк (Тексас)
 Дир Парк (Висконсин)
 Дир Парк (Илиноис)
 Дир Парк (Мериленд)
 Дир Парк (Охајо)